– japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 59. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1990/1991: -
sezon 1992/1993: 59
sezon 1993/1994: 73
sezon 1994/1995: 82
sezon 1995/1996: 87
sezon 1997/1998: -
sezon 1998/1999: 71

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1992/1993: 18

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1967